in aeronautica, cartello che invita gli aeromobili a seguire il veicolo-guida dalle piste al parcheggio
 nelle telecomunicazioni, il servizio che identifica le deviazioni di chiamata del proprio apparecchio telefonico. Tramite un codice, programmabile su ogni PABX (centrale telefonica), è possibile deviare le chiamate ricevute sul proprio interno telefonico verso un altro punto di risposta.
 Seguimi – traccia dell'album Il dado di Daniele Silvestri del 1996
 Seguimi – film del 2017 diretto da Claudio Sestieri